Vist kan syfta på:

 Vist – namnet på en tätort i Linköpings kommun innan 1970, se Sturefors
 Vists distrikt –  ett distrikt i Linköpings kommun och Östergötlands län 2016–

Se även
 Vists socken – flera
 Vists församling – flera
 Vists kyrka – flera